Единство може да се отнася за:

 Единство, българска организация в Македония и Тракия
 Единство (Азербайджан), политическа партия в Азербайджан
 Единство (Латвия), политическа партия в Латвия
 Единство (1908 - 1909), български вестник, излизал в Солун от 1908 до 1909 г.;
 Единство (1947 - 1949), орган на НОФ, излизал в Костур от 1947 до 1949 г.;
 Културно единство, българско списание